Jörgen Pettersson je lahko:

 Jörgen Pettersson (hokejist)
 Jörgen Pettersson (nogometaš)
 Jörgen Pettersson (saksofonist)